Gvozdevo (kraj Primorje) - Verre Oosten
 Gvozdevo (oblast Vologda) - westelijk Rusland